Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 48001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 24 września 1960 do 10 sierpnia 2002. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer.

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

48001-48100

48101-48200

48201-48300

48301-48400

48401-48500

48501-48600

48601-48700

48701-48800

48801-48900

48901-49000

Przypisy 

Lista planetoid 048001-049000